Ітигілов Олександр Атайович (1944—1990) — радянський і український кінооператор, кінорежисер, сценарист. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1988).
 Ітигілов Олександр Олександрович (1974) — український актор і режисер, син режисера Олександра Ітигілова.